Molte ist

 eine altertümliche Bezeichnung für die günstigste Humusform und Kennzeichen nährstoffreicher, biotisch aktiver Böden, siehe Mull (Humusform)
 eine ältere Form des Vornamens Malte

Siehe auch:
 Molde